SPAL peut faire référence à :
 SPAL 2013, pour Società Polisportiva Ars et Labor 2013, club italien de football, basé à Ferrare en Émilie-Romagne.
 Service du patrimoine architectural local (), organisme public chargé de la protection du patrimoine culturel dans la province de Barcelone en Catalogne.